Jakub Petružálek (né le  à Litvínov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Chemopetrol Litvínov, il joue ses premiers matchs dans l'Extraliga en 2003. il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2004 par les Rangers de New York en  en . Les 67 d'Ottawa le repêchent également au cours de la sélection européenne 2004 de la Ligue canadienne de hockey en . Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel en 2006 avec les Checkers de Charlotte dans l'ECHL. Le , il joue le premier de ses deux matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Hurricanes inscrivant une assistance. Il décroche la Coupe Gagarine 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection le  face à la Suède lors d'une victoire 5-2 au cours de laquelle il marque deux buts.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Est.
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| 67 d'Ottawa|| LHO|| 59|| 23|| 40|| 63|| 64|| 21|| 8|| 10|| 18|| 30
|-
| 2005|| 67 d'Ottawa || Coupe Memorial|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 19|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Colts de Barrie|| LHO|| 24|| 11|| 20|| 31|| 28|| 14|| 8|| 11|| 19|| 14
|-
| 2006-2007|| Checkers de Charlotte|| ECHL|| 7|| 1|| 9|| 10|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| River Rats d'Albany||  LAH|| 54|| 10|| 18|| 28|| 16|| 5|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2007-2008|| River Rats d'Albany||  LAH|| 78|| 14|| 31|| 45|| 52|| 7|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2008-2009|| River Rats d'Albany||  LAH|| 77|| 19|| 35|| 54|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 55|| 17|| 24|| 41|| 78|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 59|| 20|| 23|| 43|| 28|| 13|| 9|| 5|| 14|| 22
|-
|2011-2012 || Amour Khabarovsk || KHL || 54|| 27|| 29|| 51|| 16|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Amour Khabarovsk || KHL || 39|| 15|| 18|| 33|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| OHK Dinamo || KHL || 10|| 0|| 2|| 2|| 4|| 19|| 9|| 7|| 16|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Amour Khabarovsk || KHL || 36|| 13|| 7|| 20|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Ak Bars Kazan || KHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 23|| 4|| 12|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Litvínov|| Extraliga || 28|| 12|| 14|| 26|| 6|| 17|| 8|| 5|| 13|| 4
|-
| 2015-2016|| Örebro HK || SHL || 14|| 4|| 0|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 51|| 16|| 20|| 36|| 12|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2017-2018|| HC Oceláři Třinec || Extraliga || 19|| 5|| 5|| 10|| 2|| 18|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2018-2019|| HC Litvínov|| Extraliga || 52|| 8|| 21|| 29|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| HC Litvínov|| Extraliga || 43 || 9 || 23 || 32 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| HC Litvínov|| Extraliga || 15 || 0 || 2 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2003 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -1||align="left"| Sixième place
|-
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2012|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -1|| align="left"| Quatrième place

Références

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du HC Litvínov
Joueur du Lukko Rauma
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Örebro HK
Naissance en avril 1985
Naissance à Litvínov
Naissance en Tchécoslovaquie
Champion de la Coupe Gagarine